'''Ted Ray puede referirse a:
 Ted Ray (comediante), comediante inglés; o
 Ted Ray (golfista), golfista inglés.